Spiculum (lat. spiculum „kleine Spitze“), Plural Spicula, steht für:
 die Skelettelemente der Blumentiere und Schwämme, die äußeren Skelettelemente bei Wurmmollusken (Aplacophora) und die inneren Skelettelemente bei einigen Schneckengruppen, siehe Sklerit
 ein Hartgebilde in der Kloake als Begattungshilfsorgan bei Fadenwürmern, siehe Fortpflanzungsorgane der Fadenwürmer
 feine, regelmäßig-strahlenförmige Knochenzacken als spezifische Form der Hyperostose am Schädel
 eine Speerart in der römischen Legion, siehe Spiculum (Waffe)
 auf der Sonnen-Chromosphäre heiße Gasspritzer durch Stoßwellen, siehe Spikulen

Siehe auch: